Amtsgericht Friedland ist der Name folgender ehemaligen Gerichte:

 Amtsgericht Friedland (Isergebirge) in Friedland in Böhmen
 Amtsgericht Friedland (Mecklenburg) in Friedland (Mecklenburg)
 Amtsgericht Friedland (Niedersachsen) in Friedland, Niedersachsen
 Amtsgericht Friedland in Niederschlesien in Friedland in Niederschlesien
 Amtsgericht Friedland O.S. in Friedland in Oberschlesien
 Amtsgericht Friedland (Ostpreußen) in Friedland (Ostpreußen)
 Amtsgericht Märkisch Friedland in Märkisch Friedland, Westpreußen
 Amtsgericht Preußisch Friedland in Preußisch Friedland, Westpreußen